Rewolwer i melonik – brytyjski kryminalno-surrealistyczny serial telewizyjny
 Rewolwer i melonik – amerykański film, będący adaptacją komiksu